

Patronyme 

 Fabiola Toupin (1975-), artiste interprète québécois ;
 Fernand Toupin (1930-), artiste-peintre plasticien québécois ;
 Georges Toupin, acteur québécois ;
 Louise Toupin (1946-), enseinante et chercheuse québécoise spécialisée dans les études féministes ;
 Marie-Chantal Toupin (1971-), chanteuse québécoise ;
 Normand Toupin, homme politique québécois et ancien député libéral à l'Assemblée nationale du Québec ;
 Paul Toupin (1918-1993), journaliste, écrivain, essayiste et dramaturge québécois.

Autre 
 Toupin, cloche forgée à partir de deux tôles en acier attachée au cou de bêtes d'élevage.
 Viaduc de Toupin, dans la ville de Saint-Brieuc en France.